

Anime 
 Yes! Pretty Cure 5 – quarta serie anime della saga di Pretty Cure

Astronomia 
 7707 Yes – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Yes – film di Sally Potter del 2004

Codici 
 YES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Edmundston, Nuovo Brunswick (Canada)
 yes – codice ISO 639-3 della lingua yeskwa

Informatica 
 Yes – comando Unix che causa la stampa ripetuta di una stringa su standard output
 Yes – abbreviato Y nel linguaggio MS-DOS viene utilizzato per diverse funzioni

Linguistica 
 Yes – parola della lingua inglese che significa "sì"

Musica 
 Yes – gruppo di rock progressivo britannico
 Yes – album discografico degli Yes del 1969
 The Yes Album – album degli Yes del 1971
 Yes – album di Penny Lang del 1993
 Yes – album dei Morphine del 1995
 Yes! – album di Alvin Slaughter del 1997
 Yes!! – album di Chris Knox del 1997
 Yes! – album di Chad Brock del 2000
 Yes! – singolo di Chad Brock del 2000, dall'album omonimo
 Yes! – album di Amber del 2001
 Yes – singolo di SNoW del 2004
 Yes – album dei Do Me Bad Things del 2005
 Yes – album di Mihimaru GT del 2005
 Yes – album di Mika Nakashima del 2007
 Yes! – album di k-os del 2009
 Yes – singolo degli LMFAO del 2009
 Yes – album dei Pet Shop Boys del 2009
 Yes! – album di Jason Mraz del 2014
 Yes! – album degli Slum Village del 2015
 Yes – singolo di Fat Joe, Cardi B e Anuel AA del 2019
 Yes – singolo di Ben & Tan del 2020

Televisione 
 Yes – piattaforma televisiva satellitare israeliana

Altri progetti